El término moderador puede referirse a:

 el moderador, en oratoria, persona encargada de presentar y dirigir un debate o una asamblea;
 el moderador de foros de internet, un usuario con privilegios especiales de editar y borrar cualquier mensaje;
 el moderador de un reactor nuclear, un elemento del reactor que disminuye la velocidad de los neutrones;
 el poder moderador, en algunos Estados, uno de los poderes del Estado, junto con el legislativo, el ejecutivo y el judicial, encargado de velar por el equilibrio entre los otros tres.
 altas autoridades de organizaciones religiosas:
 Moderador, la máxima autoridad, elegida anualmente, de la Iglesia Evangélica Valdense, tanto en Italia como en el Río de la Plata;
 Moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, el encargado de moderar la Asamblea General de la Iglesia de Escocia (véase Anexo:Moderadores de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia).